Gaujac (Gard)
 Gaujac (Gers)
 Gaujac (Lot-et-Garonne)